Holzlagerplatz (kurz auch Holzplatz) steht für:
 Polterplatz, ein Sammelplatz zur Zwischenlagerung von Langholz in der Nähe des Holzeinschlags, siehe Polter
 Holzhof (Holzlager), ein eingefriedeter Platz zur Lagerung und zum Verkauf von Bau- oder Brennholz (veraltete Bezeichnung)
 ein temporäres Holzlager im Rahmen einer Holzsubmission
 Nasslager, ein Nutzholz-Lagerplatz mit künstlicher Beregnung
 Naturschutzgebiet Holzplatz in Nordrhein-Westfalen